Shinjuku Park steht für:

 Shinjuku Chūō Kōen, Zentralpark im Bezirk Shinjuku, Tokio
 Shinjuku Gyoen, Park in den Bezirken Shinjuku und Shibuya, Tokio
 Shinjuku Park Tower, Wolkenkratzer im Bezirk Shinjuku, Tokio
 Shinjuku Park Hotel, Hotel der Taiheiyo Cement Group im Bezirk Shibuya, Tokio